Le terme aéroport de Paris, peut faire référence à plusieurs significations.

France 

 "Aéroports de Paris" est l'ancien nom du groupe ADP, une entreprise française gérant des aéroports. 
 Paris Aéroport est la marque du groupe ADP sous laquelle sont exploités les aéroports de Paris et de ses environs.

Île-de-France
Ces aéroports desservant Paris, la capitale de la France, se situent en Île-de-France :
 Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le plus grand aéroport de Paris et de France, surtout utilisé pour les vols internationaux.
 Aéroport de Paris-Orly, le deuxième aéroport de la ville et de France, surtout utilisé pour les vols nationaux.
 Aéroport de Paris-Le Bourget, utilisé pour les vols non réguliers et privés, connu pour son salon aéronautique international.
 Base aérienne 107 Villacoublay « Sous-Lieutenant René Dorme », un aéroport militaire pour l'Armée de l'air française.
 Base aérienne 117 Paris

Autres régions
Ces aéroports se situent à l'extérieur de l'Île-de-France, mais des compagnies aériennes à bas prix les commercialisent comme «des aéroports parisiens» :
 Aéroport de Beauvais-Tillé, aussi appelé Paris-Beauvais, surtout utilisé par les compagnies aériennes à bas prix.
 Aéroport Châlons-Vatry, aussi appelé Paris-Vatry, utilisé pour le transport de fret et les vols passagers à bas prix.

États-Unis 

D'autres villes s'appellent Paris, notamment aux États-Unis d'Amérique, et disposent d'aéroports.

 , à Paris, Arkansas.
 , à Paris, Idaho.
 , à Paris, Illinois.
 , à Paris, Tennessee.
 , un aéroport et une ancienne base militaire pour l'Aviation de l'armée de terre des États-Unis, à Paris, Texas.

Paris Aéroport
Aéroport à Paris
Ville à plusieurs aéroports